«São João Baptista» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Portugal 
 São João Baptista, freguesia del municipio de Beja.
 São João Baptista, freguesia del municipio de Campo Maior.
 São João Baptista, freguesia del municipio de Castelo de Vide.
 São João Baptista, freguesia del municipio de Entroncamento.
 São João Baptista, freguesia del municipio de Moura.
 São João Baptista, freguesia del municipio de Porto de Mós.
 São João Baptista, freguesia del municipio de Tomar.
 São João Baptista de Airão, freguesia del municipio de Guimarães.
 São João Baptista de Lobrigos, freguesia del municipio de Santa Marta de Penaguião.
 São João Baptista de Vila Chã, freguesia del municipio de Ponte da Barca.

Variante 
 São João, .
 São João Evangelista, Minas Gerais, Brasil.